«Music Box» — старейший в России профессиональный музыкальный журнал. Главный редактор — Андрей Большаков, бывший гитарист групп «Ария» и «Мастер». В 2016 году был закрыт.

Описание 
Журнал «Music Вох» — российское издание для музыкантов, звукорежиссёров и меломанов. Журнал издаётся с 1995 года и за это время сформировал обширный круг постоянных читателей. На страницах журнала публикуются истории великих групп, интервью с известными музыкантами и продюсерами, новинки профессионального музыкального оборудования и инструментов, обзор выставок и семинаров. В число авторов «Music Вох» наряду с профессиональными журналистами, пишущими о музыке, привлечены также те, кто «делает» музыку своими руками.

Раздел «WorkShop» содержит полезные советы начинающим и зрелым музыкантам, тайны творческого и технологического процессов создания музыки, мастер-классы, истории легендарных брендов.

«Music Вох» выходил 4 раза в год, объёмом от 80 до 160 полос, тиражом 10000 экземпляров.

Деятельность компании «Music Вох» охватывает сразу несколько направлений:
 издание журналов и газет,
 организация выставок, в частности компания является официальным оператором международной музыкальной выставки «Музыка Москва»,
 дизайн и полиграфические услуги,
 поддержка и издание аудио- и видеопродукции,
 телевизионные проекты,
 проведение мастер-классов и концертов,
 обширный комплекс PR-услуг.

Редакция 
 Андрей Большаков — генеральный директор, главный редактор, реклама и PR
 Лада Большакова — редактор
 Нина Кокорева (1957 — 2020) — литературный редактор
 Михаил Лавлинский — дизайнер

Примечания

Ссылки 
 Сайт журнала Music Box 
 Music Box Вконтакте
 Music Box на сайте Пресса.ру
 Music Box на сайте МАРС
 Music Box на сайте Karta-SMI

Андрей Большаков
Музыкальные журналы России
Журналы России по алфавиту
Журналы на русском языке
Печатные издания, возникшие в 1995 году
Печатные издания, закрытые в 2016 году
Закрывшиеся журналы Москвы
Хеви-метал